Le nom James Hook est porté par les personnes suivantes :
 James Hook (1746–1827), un compositeur et organiste anglais ;
 James Hook (né en 1985), un joueur de rugby à XV international gallois ;
 James Hook, appelé le capitaine Crochet en français, personnage de l'univers de Peter Pan.

Voir aussi